Kwacze to nazwa 3 miejscowości na Białorusi.

Miejscowości na Białorusi 
 Kwacze – wieś w rejonie głębockim

 Kwacze – wieś w rejonie iwiejskim

 Kwacze – wieś w rejonie nieświeskim

Linki zewnętrzne